Le championnat individuel polonais d'échecs est le tournoi d'échecs polonais le plus important, visant à déterminer les meilleurs joueurs d'échecs en Pologne. Sur la base des résultats du tournoi (principalement), la Fédération polonaise des échecs sélectionne l'équipe nationale et ensuite l'équipe d'olympiades.

Historique 
Le premier championnat masculin a eu lieu en 1926 et le premier événement féminin en 1935, tous deux à Varsovie. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, quatre finales masculines et deux féminines ont eu lieu. Après la Seconde Guerre mondiale, le tournoi s'est tenu chaque année, à quelques exceptions près. Dans la plupart des cas, il s'agit de tournois toutes rondes, composés de 14 à 16 joueurs dans la version générale, tandis que les femmes sont 12 à 14. Il n'y a eu que quatre tournois sous forme de système suisse dans l'histoire des tournois masculins (1975, 1976, 1977 et 1979) et sept chez les femmes (1959, 1965, 1966, 1975, 1976, 1977, 1978). Deux fois (en 1937 pour le tournoi mixte et en 1962  chez les femmes) les tournois finaux ont attiré des joueurs internationaux, mais en 1962, les médailles n'ont été attribuées qu'aux joueuses polonaises. Deux fois (en 1960 et en 1963), le championnat féminin s'est déroulé par équipes.

Vainqueurs

Championnat féminin

Notes et références

Liens externes 
  Fédération polonaise des échecs
  Résultats des championnats d'échecs de Pologne

Échecs
Compétition fondée en 1926
Liste en rapport avec la Pologne
Pologne
Pages avec des traductions non relues